Э́ми, Э́йми (Amy) — женское имя англосаксонского происхождения (от «Aimee»). Не является сокращением от «Эмили» и похожих имён (Амелия, Амалия, Эмелия и т. п.).

Известные носители имени 
 Эми Адамс (род. 1974) — американская актриса, номинировавшаяся на премию «Оскар».
 Эми Бреннеман (род. 1964) — американская киноактриса, пятикратный номинант на «Эмми» и трёхкратный на «Золотой глобус».
 Эми Брук (род. 1988) — псевдоним американской модели и порноактрисы Хизер Шлоссер.
 Эми Джексон (род. 1992) — английская топ-модель и актриса, снимающаяся в индийских фильмах.
 Эми Джонсон (1903—1941) — британская лётчица, первая в мире женщина, совершившая одиночный перелёт из Англии в Австралию.
 Эми Дюма (род. 1975) — американская рестлерша, больше известная под профессиональным псевдонимом Лита.
 Эми Ирвинг (род. 1975) — американская актриса.
 Эми Клобушар (род. 1960) — американский политик, сенатор США от штата Миннесота, член Демократической партии.
 Эми Ли (род. 1981) — вокалистка группы Evanescence.
 Эми Майнцер (род. 1974) — американский астроном и астрофизик.
 Эми Макдональд (род. 1987) — шотландская поэтесса и музыкальная исполнительница.
 Эми Мэдиган (род. 1950) — американская актриса.
 Эми Полер (род. 1971) — американская киноактриса, обладатель премии «Золотой глобус».
 Эми Пьетц (род. 1969) — американская киноактриса.
 Эми Райан (род. 1969) — американская актриса.
 Эми Рид (род. 1985) — американская порноактриса.
 Эми Сайметц (род. 1981) — американская киноактриса, сценарист, кинорежиссёр и продюсер.
 Эми Смарт (род. 1976) — американская актриса и бывшая модель.
 Эми Спангер (род. 1971) — американская актриса, певица и танцовщица.
 Эми Сяо (1896—1983) — китайский революционер, поэт, писатель-публицист, литературный критик.
 Эми Тан (род. 1952) — американская писательница китайского происхождения.
 Эми Уайнхаус (1983—2011) — английская певица, исполнявшая соул-поп c джазовыми мотивами.
 Эми Уильямс (род. 1982) — британская скелетонистка, чемпионка Олимпийских игр 2010 года, серебряная призёрка чемпионата мира 2009 года.
 Эми Фарина — американская певица и музыкант.
 Эми Фишер (род. 1974) — американка, получившая широкую известность как «лонг-айлендская Лолита».
 
 Эми Хекерлинг (род. 1954) — американский кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер и актриса.
 Эми Чуа (род. 1962) — американский правовед и профессор права.
 Эми Шумер (род. 1981) — американская стендап-комедиантка, сценарист, продюсер и актриса.
 Эми Экер (род. 1976) — американская актриса.
 Эми Ясбек (род. 1962) — американская актриса.

Персонажи 
 Эми Вонг — девушка с Марса, персонаж мультсериала «Футурама».
 Эми Понд — персонаж телесериала «Доктор Кто».
 Эми Роуз — розовая ежиха, персонаж видеоигр, телешоу и комиксов серии Sonic the Hedgehog.
 Эми Фара Фаулер — персонаж американского ситкома «Теория большого взрыва».

Примечания